

Радовка — село, Аккольський район, Акмолинська область

Радовка — село, Абдулинський міський округ, Оренбурзька область
 Радовка — селище, Матвієвський район, Оренбурзька область
 Радовка — село, Переволоцький район, Оренбурзька область

ru:Радовка